Джейми Фокс (, рождено име Ерик Марлон Бишъп) е американски актьор, певец, музикант и комедиант.

Биография 
Започва да взима уроци по пиано, когато е на три години. Първият му албум излиза през 1994 г. Първата си роля в киното получава през 1999 г. Получава Оскар за ролята си на Рей Чарлс в едноименния филм от 2004 година. Има звезда на Алеята на славата.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт
 
 

Американски актьори и актриси
Афроамерикански актьори
Американски комици
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда BAFTA
Носители на Грами
Тексасци